Popis stanovništva u SR Sloveniji je izvršen u ožujku 1991. godine, kao dio Popisa stanovništva u Jugoslaviji.

Na popisu stanovništva 1991. godine, SR Slovenija je na površini od 20.273 km2 imala 1.965.986 stanovnika., raspoređenih u 5.949 naseljenih mjesta. U to vrijeme republika je bila podijeljena na 62 općine, od čega je 5 činilo teritoriju glavnog grada Ljubljane. 

U odnosu na novi modalitet računanja broja stanovnika koji se sprovodi na sljedećem popisu 2002. godine, broj stanovnika Slovenije na popisu 1991. godine je iznosio 1.913.355.

Ukupni rezultati

Nacionalni sastav

Podaci po općinama

Legenda 

Značenje boja u predstavljanju etničkog sastava stanovništva

Poveznice 
 Popis stanovništva u Jugoslaviji 1991.

Napomene

Izvori 

Demografija Slovenije
Popisi stanovništva
Popisi stanovništva u SFRJ